

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Biesiadki – część wsi Romanów w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Biesiadki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Biesiadki – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik